Koerjanov (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Anton Aleksejevitsj Koerjanov (1983) - Russische hockeyspeler, wereldkampioen 2009
 Stepan Michajlovitsj Koerjanov (1996) - Russisch wielrenner